Maule peut désigner :

Toponymes

Maule, une commune du département des Yvelines ;
  et , les noms basques de la commune de Mauléon-Licharre, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

la région du Maule, l'une des régions du Chili ;
 Maule, une commune et ville dans la province de Talca de la région du Maule ;
 le Maule, un fleuve du centre du Chili ;
 la , une caldeira du centre du Chili, où se trouve le lac du Maule ;
 la vallée du Maule, un terroir du vignoble chilien.

Divers 
 Maule, une branche du clan Ramsay en Écosse.

Voir aussi 
 Maule Air, un constructeur aéronautique américain situé à Moultrie, en Géorgie.

Homonymie de toponyme